

433001–433100 

|-bgcolor=#E3E3E3
| 433001 ||  || 15 jun 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=002 bgcolor=#F1F1F1
| 433002 ||  || 19 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=003 bgcolor=#E3E3E3
| 433003 ||  || 13 mai 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=004 bgcolor=#F1F1F1
| 433004 ||  || 19 jul 2012 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=005 bgcolor=#E3E3E3
| 433005 ||  || 30 abr 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=006 bgcolor=#FAFAFA
| 433006 ||  || 27 jan 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || Mitidika || 
|-id=007 bgcolor=#E3E3E3
| 433007 ||  || 28 mai 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=008 bgcolor=#E3E3E3
| 433008 ||  || 14 out 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Eos || 
|-id=009 bgcolor=#E3E3E3
| 433009 ||  || 20 jan 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=010 bgcolor=#FAFAFA
| 433010 ||  || 19 ago 2008 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=011 bgcolor=#E3E3E3
| 433011 ||  || 18 mar 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=012 bgcolor=#FAFAFA
| 433012 ||  || 23 ago 2008 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=013 bgcolor=#E3E3E3
| 433013 ||  || 11 mar 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Brangane || 
|-id=014 bgcolor=#F1F1F1
| 433014 ||  || 29 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || Hanna || 
|-id=015 bgcolor=#FAFAFA
| 433015 ||  || 1 nov 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=016 bgcolor=#F1F1F1
| 433016 ||  || 4 jun 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=017 bgcolor=#FAFAFA
| 433017 ||  || 20 nov 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=018 bgcolor=#FFDAB5
| 433018 ||  || 20 abr 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=019 bgcolor=#E3E3E3
| 433019 ||  || 11 nov 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=020 bgcolor=#E3E3E3
| 433020 ||  || 18 mar 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Brangane || 
|-id=021 bgcolor=#E3E3E3
| 433021 ||  || 4 out 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=022 bgcolor=#F1F1F1
| 433022 ||  || 4 nov 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=023 bgcolor=#F1F1F1
| 433023 ||  || 24 nov 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=024 bgcolor=#F1F1F1
| 433024 ||  || 20 abr 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=025 bgcolor=#E3E3E3
| 433025 ||  || 19 set 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=026 bgcolor=#E3E3E3
| 433026 ||  || 10 mar 2010 || XuYi || PMO NEO || — || 
|-id=027 bgcolor=#F1F1F1
| 433027 ||  || 14 set 2012 || Catalina || CSS || Phocaea || 
|-id=028 bgcolor=#FAFAFA
| 433028 ||  || 26 mai 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || Mitidika || 
|-id=029 bgcolor=#F1F1F1
| 433029 ||  || 8 nov 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=030 bgcolor=#F1F1F1
| 433030 ||  || 16 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=031 bgcolor=#F1F1F1
| 433031 ||  || 22 mai 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=032 bgcolor=#F1F1F1
| 433032 ||  || 11 mar 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=033 bgcolor=#E3E3E3
| 433033 ||  || 2 out 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=034 bgcolor=#E3E3E3
| 433034 ||  || 19 out 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=035 bgcolor=#F1F1F1
| 433035 ||  || 9 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=036 bgcolor=#E3E3E3
| 433036 ||  || 10 out 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=037 bgcolor=#F1F1F1
| 433037 ||  || 13 abr 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=038 bgcolor=#F1F1F1
| 433038 ||  || 23 set 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=039 bgcolor=#E3E3E3
| 433039 ||  || 12 set 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=040 bgcolor=#F1F1F1
| 433040 ||  || 28 set 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=041 bgcolor=#E3E3E3
| 433041 ||  || 13 set 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=042 bgcolor=#F1F1F1
| 433042 ||  || 8 jun 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=043 bgcolor=#F1F1F1
| 433043 ||  || 7 nov 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=044 bgcolor=#E3E3E3
| 433044 ||  || 11 set 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=045 bgcolor=#F1F1F1
| 433045 ||  || 18 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=046 bgcolor=#E3E3E3
| 433046 ||  || 14 set 2012 || Catalina || CSS || Brangane || 
|-id=047 bgcolor=#F1F1F1
| 433047 ||  || 15 mai 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Phocaea || 
|-id=048 bgcolor=#F1F1F1
| 433048 ||  || 5 mai 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=049 bgcolor=#E3E3E3
| 433049 ||  || 13 fev 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=050 bgcolor=#E3E3E3
| 433050 ||  || 11 out 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=051 bgcolor=#E3E3E3
| 433051 ||  || 23 mar 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=052 bgcolor=#F1F1F1
| 433052 ||  || 2 mar 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=053 bgcolor=#E3E3E3
| 433053 ||  || 12 set 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=054 bgcolor=#F1F1F1
| 433054 ||  || 6 nov 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=055 bgcolor=#E3E3E3
| 433055 ||  || 14 ago 2006 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=056 bgcolor=#E3E3E3
| 433056 ||  || 10 out 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Brangane || 
|-id=057 bgcolor=#FAFAFA
| 433057 ||  || 28 out 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=058 bgcolor=#E3E3E3
| 433058 ||  || 23 out 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=059 bgcolor=#E3E3E3
| 433059 ||  || 10 out 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=060 bgcolor=#E3E3E3
| 433060 ||  || 5 out 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=061 bgcolor=#F1F1F1
| 433061 ||  || 23 mar 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=062 bgcolor=#F1F1F1
| 433062 ||  || 9 set 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Phocaea || 
|-id=063 bgcolor=#E3E3E3
| 433063 ||  || 2 fev 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=064 bgcolor=#E3E3E3
| 433064 ||  || 9 mai 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Eos || 
|-id=065 bgcolor=#E3E3E3
| 433065 ||  || 8 out 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=066 bgcolor=#E3E3E3
| 433066 ||  || 31 jan 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=067 bgcolor=#E3E3E3
| 433067 ||  || 10 abr 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=068 bgcolor=#E3E3E3
| 433068 ||  || 14 set 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Brangane || 
|-id=069 bgcolor=#E3E3E3
| 433069 ||  || 20 out 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=070 bgcolor=#E3E3E3
| 433070 ||  || 18 nov 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=071 bgcolor=#F1F1F1
| 433071 ||  || 24 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=072 bgcolor=#E3E3E3
| 433072 ||  || 8 mar 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=073 bgcolor=#E3E3E3
| 433073 ||  || 24 set 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=074 bgcolor=#E3E3E3
| 433074 ||  || 29 abr 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=075 bgcolor=#E3E3E3
| 433075 ||  || 16 out 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=076 bgcolor=#E3E3E3
| 433076 ||  || 1 nov 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=077 bgcolor=#E3E3E3
| 433077 ||  || 10 abr 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Brangane || 
|-id=078 bgcolor=#E3E3E3
| 433078 ||  || 18 fev 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=079 bgcolor=#E3E3E3
| 433079 ||  || 19 out 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=080 bgcolor=#E3E3E3
| 433080 ||  || 16 out 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=081 bgcolor=#E3E3E3
| 433081 ||  || 28 jan 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=082 bgcolor=#E3E3E3
| 433082 ||  || 20 out 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=083 bgcolor=#F1F1F1
| 433083 ||  || 7 mar 2011 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=084 bgcolor=#E3E3E3
| 433084 ||  || 21 out 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=085 bgcolor=#F1F1F1
| 433085 ||  || 12 abr 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=086 bgcolor=#E3E3E3
| 433086 ||  || 18 jan 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=087 bgcolor=#E3E3E3
| 433087 ||  || 26 set 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=088 bgcolor=#E3E3E3
| 433088 ||  || 16 abr 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=089 bgcolor=#E3E3E3
| 433089 ||  || 9 nov 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=090 bgcolor=#E3E3E3
| 433090 ||  || 31 jan 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=091 bgcolor=#F1F1F1
| 433091 ||  || 22 set 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=092 bgcolor=#E3E3E3
| 433092 ||  || 2 abr 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=093 bgcolor=#F1F1F1
| 433093 ||  || 19 set 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=094 bgcolor=#E3E3E3
| 433094 ||  || 8 out 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Brangane || 
|-id=095 bgcolor=#F1F1F1
| 433095 ||  || 22 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=096 bgcolor=#F1F1F1
| 433096 ||  || 11 mar 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=097 bgcolor=#E3E3E3
| 433097 ||  || 27 ago 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=098 bgcolor=#E3E3E3
| 433098 ||  || 8 out 2012 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=099 bgcolor=#E3E3E3
| 433099 ||  || 7 abr 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=100 bgcolor=#F1F1F1
| 433100 ||  || 19 set 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|}

433101–433200 

|-bgcolor=#E3E3E3
| 433101 ||  || 16 mar 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=102 bgcolor=#E3E3E3
| 433102 ||  || 29 ago 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=103 bgcolor=#E3E3E3
| 433103 ||  || 11 out 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=104 bgcolor=#E3E3E3
| 433104 ||  || 16 jan 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=105 bgcolor=#E3E3E3
| 433105 ||  || 20 jan 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=106 bgcolor=#E3E3E3
| 433106 ||  || 8 abr 2010 || Catalina || CSS || — || 
|-id=107 bgcolor=#F1F1F1
| 433107 ||  || 28 set 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=108 bgcolor=#E3E3E3
| 433108 ||  || 11 jul 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=109 bgcolor=#F1F1F1
| 433109 ||  || 20 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=110 bgcolor=#F1F1F1
| 433110 ||  || 30 abr 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=111 bgcolor=#E3E3E3
| 433111 ||  || 12 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=112 bgcolor=#E3E3E3
| 433112 ||  || 25 set 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Brangane || 
|-id=113 bgcolor=#F1F1F1
| 433113 ||  || 30 dez 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=114 bgcolor=#E3E3E3
| 433114 ||  || 24 set 2012 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=115 bgcolor=#F1F1F1
| 433115 ||  || 20 abr 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=116 bgcolor=#F1F1F1
| 433116 ||  || 16 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=117 bgcolor=#F1F1F1
| 433117 ||  || 24 fev 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=118 bgcolor=#E3E3E3
| 433118 ||  || 4 abr 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=119 bgcolor=#E3E3E3
| 433119 ||  || 30 set 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=120 bgcolor=#F1F1F1
| 433120 ||  || 2 abr 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=121 bgcolor=#E3E3E3
| 433121 ||  || 18 out 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=122 bgcolor=#F1F1F1
| 433122 ||  || 25 mar 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=123 bgcolor=#F1F1F1
| 433123 ||  || 2 out 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=124 bgcolor=#E3E3E3
| 433124 ||  || 7 mai 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=125 bgcolor=#E3E3E3
| 433125 ||  || 10 set 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=126 bgcolor=#F1F1F1
| 433126 ||  || 22 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=127 bgcolor=#F1F1F1
| 433127 ||  || 13 mai 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=128 bgcolor=#E3E3E3
| 433128 ||  || 18 ago 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=129 bgcolor=#E3E3E3
| 433129 ||  || 11 set 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=130 bgcolor=#F1F1F1
| 433130 ||  || 10 jun 2007 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=131 bgcolor=#F1F1F1
| 433131 ||  || 4 mar 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=132 bgcolor=#E3E3E3
| 433132 ||  || 6 dez 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Hilda || 
|-id=133 bgcolor=#F1F1F1
| 433133 ||  || 18 set 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=134 bgcolor=#E3E3E3
| 433134 ||  || 20 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=135 bgcolor=#E3E3E3
| 433135 ||  || 10 set 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=136 bgcolor=#E3E3E3
| 433136 ||  || 29 ago 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=137 bgcolor=#F1F1F1
| 433137 ||  || 16 mar 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=138 bgcolor=#E3E3E3
| 433138 ||  || 9 out 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=139 bgcolor=#E3E3E3
| 433139 ||  || 29 ago 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=140 bgcolor=#E3E3E3
| 433140 ||  || 20 set 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=141 bgcolor=#F1F1F1
| 433141 ||  || 1 fev 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=142 bgcolor=#E3E3E3
| 433142 ||  || 14 set 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=143 bgcolor=#E3E3E3
| 433143 ||  || 8 fev 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=144 bgcolor=#E3E3E3
| 433144 ||  || 26 set 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=145 bgcolor=#E3E3E3
| 433145 ||  || 16 mar 2004 || Campo Imperatore || CINEOS || — || 
|-id=146 bgcolor=#F1F1F1
| 433146 ||  || 16 jan 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=147 bgcolor=#E3E3E3
| 433147 ||  || 2 mar 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=148 bgcolor=#E3E3E3
| 433148 ||  || 17 mar 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=149 bgcolor=#E3E3E3
| 433149 ||  || 13 mai 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=150 bgcolor=#E3E3E3
| 433150 ||  || 30 dez 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=151 bgcolor=#E3E3E3
| 433151 ||  || 3 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=152 bgcolor=#F1F1F1
| 433152 ||  || 19 set 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=153 bgcolor=#F1F1F1
| 433153 ||  || 5 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=154 bgcolor=#E3E3E3
| 433154 ||  || 3 nov 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=155 bgcolor=#F1F1F1
| 433155 ||  || 2 dez 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=156 bgcolor=#F1F1F1
| 433156 ||  || 26 out 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=157 bgcolor=#F1F1F1
| 433157 ||  || 20 fev 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=158 bgcolor=#E3E3E3
| 433158 ||  || 28 set 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=159 bgcolor=#F1F1F1
| 433159 ||  || 4 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=160 bgcolor=#E3E3E3
| 433160 ||  || 11 set 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=161 bgcolor=#F1F1F1
| 433161 ||  || 13 mar 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=162 bgcolor=#E3E3E3
| 433162 ||  || 12 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || Juno || 
|-id=163 bgcolor=#E3E3E3
| 433163 ||  || 10 set 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=164 bgcolor=#F1F1F1
| 433164 ||  || 4 set 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=165 bgcolor=#F1F1F1
| 433165 ||  || 6 mai 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=166 bgcolor=#E3E3E3
| 433166 ||  || 7 out 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=167 bgcolor=#E3E3E3
| 433167 ||  || 11 mai 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=168 bgcolor=#F1F1F1
| 433168 ||  || 21 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || Phocaea || 
|-id=169 bgcolor=#E3E3E3
| 433169 ||  || 27 ago 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=170 bgcolor=#E3E3E3
| 433170 ||  || 31 jan 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Brangane || 
|-id=171 bgcolor=#E3E3E3
| 433171 ||  || 15 out 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=172 bgcolor=#E3E3E3
| 433172 ||  || 16 out 2007 || Catalina || CSS || — || 
|-id=173 bgcolor=#F1F1F1
| 433173 ||  || 17 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=174 bgcolor=#E3E3E3
| 433174 ||  || 19 mai 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Brangane || 
|-id=175 bgcolor=#E3E3E3
| 433175 ||  || 9 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=176 bgcolor=#F1F1F1
| 433176 ||  || 16 mar 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=177 bgcolor=#F1F1F1
| 433177 ||  || 4 mar 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=178 bgcolor=#E3E3E3
| 433178 ||  || 12 jan 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=179 bgcolor=#E3E3E3
| 433179 ||  || 15 out 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=180 bgcolor=#F1F1F1
| 433180 ||  || 30 jul 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=181 bgcolor=#F1F1F1
| 433181 ||  || 10 mai 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=182 bgcolor=#F1F1F1
| 433182 ||  || 13 out 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=183 bgcolor=#F1F1F1
| 433183 ||  || 13 jan 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=184 bgcolor=#E3E3E3
| 433184 ||  || 17 set 2012 || Kitt Peak || Spacewatch || Juno || 
|-id=185 bgcolor=#E3E3E3
| 433185 ||  || 14 fev 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Brangane || 
|-id=186 bgcolor=#F1F1F1
| 433186 ||  || 12 mar 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=187 bgcolor=#F1F1F1
| 433187 ||  || 23 mar 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=188 bgcolor=#E3E3E3
| 433188 ||  || 23 set 2012 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=189 bgcolor=#E3E3E3
| 433189 ||  || 16 out 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=190 bgcolor=#E3E3E3
| 433190 ||  || 13 mai 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=191 bgcolor=#F1F1F1
| 433191 ||  || 1 out 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=192 bgcolor=#E3E3E3
| 433192 ||  || 31 dez 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=193 bgcolor=#E3E3E3
| 433193 ||  || 19 nov 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=194 bgcolor=#E3E3E3
| 433194 ||  || 9 mai 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=195 bgcolor=#E3E3E3
| 433195 ||  || 18 jan 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=196 bgcolor=#E3E3E3
| 433196 ||  || 9 out 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=197 bgcolor=#E3E3E3
| 433197 ||  || 19 mai 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=198 bgcolor=#F1F1F1
| 433198 ||  || 28 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=199 bgcolor=#E3E3E3
| 433199 ||  || 12 set 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=200 bgcolor=#F1F1F1
| 433200 ||  || 21 mar 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|}

433201–433300 

|-bgcolor=#F1F1F1
| 433201 ||  || 5 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=202 bgcolor=#E3E3E3
| 433202 ||  || 16 nov 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=203 bgcolor=#E3E3E3
| 433203 ||  || 4 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=204 bgcolor=#FAFAFA
| 433204 ||  || 17 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=205 bgcolor=#F1F1F1
| 433205 ||  || 10 set 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=206 bgcolor=#E3E3E3
| 433206 ||  || 14 set 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=207 bgcolor=#F1F1F1
| 433207 ||  || 19 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=208 bgcolor=#F1F1F1
| 433208 ||  || 6 set 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=209 bgcolor=#E3E3E3
| 433209 ||  || 18 nov 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=210 bgcolor=#E3E3E3
| 433210 ||  || 20 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=211 bgcolor=#E3E3E3
| 433211 ||  || 18 mar 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=212 bgcolor=#E3E3E3
| 433212 ||  || 8 out 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=213 bgcolor=#F1F1F1
| 433213 ||  || 18 out 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=214 bgcolor=#E3E3E3
| 433214 ||  || 10 out 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=215 bgcolor=#E3E3E3
| 433215 ||  || 29 ago 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=216 bgcolor=#F1F1F1
| 433216 ||  || 19 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || Phocaea || 
|-id=217 bgcolor=#E3E3E3
| 433217 ||  || 17 out 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Brangane || 
|-id=218 bgcolor=#F1F1F1
| 433218 ||  || 7 nov 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=219 bgcolor=#E3E3E3
| 433219 ||  || 27 ago 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=220 bgcolor=#E3E3E3
| 433220 ||  || 17 jan 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=221 bgcolor=#E3E3E3
| 433221 ||  || 22 dez 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=222 bgcolor=#F1F1F1
| 433222 ||  || 7 set 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=223 bgcolor=#E3E3E3
| 433223 ||  || 19 out 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=224 bgcolor=#F1F1F1
| 433224 ||  || 12 set 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=225 bgcolor=#E3E3E3
| 433225 ||  || 5 abr 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=226 bgcolor=#E3E3E3
| 433226 ||  || 21 out 2012 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=227 bgcolor=#F1F1F1
| 433227 ||  || 2 mar 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=228 bgcolor=#E3E3E3
| 433228 ||  || 17 out 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=229 bgcolor=#E3E3E3
| 433229 ||  || 9 out 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=230 bgcolor=#F1F1F1
| 433230 ||  || 13 mai 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=231 bgcolor=#E3E3E3
| 433231 ||  || 29 ago 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=232 bgcolor=#E3E3E3
| 433232 ||  || 1 fev 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=233 bgcolor=#F1F1F1
| 433233 ||  || 21 ago 2007 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=234 bgcolor=#E3E3E3
| 433234 ||  || 10 out 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=235 bgcolor=#F1F1F1
| 433235 ||  || 7 abr 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=236 bgcolor=#E3E3E3
| 433236 ||  || 17 set 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=237 bgcolor=#F1F1F1
| 433237 ||  || 16 out 2012 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=238 bgcolor=#E3E3E3
| 433238 ||  || 16 set 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=239 bgcolor=#F1F1F1
| 433239 ||  || 2 jun 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=240 bgcolor=#E3E3E3
| 433240 ||  || 16 abr 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=241 bgcolor=#E3E3E3
| 433241 ||  || 27 out 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=242 bgcolor=#E3E3E3
| 433242 ||  || 18 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=243 bgcolor=#E3E3E3
| 433243 ||  || 28 set 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=244 bgcolor=#E3E3E3
| 433244 ||  || 26 set 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=245 bgcolor=#F1F1F1
| 433245 ||  || 24 out 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || Phocaea || 
|-id=246 bgcolor=#E3E3E3
| 433246 ||  || 9 out 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=247 bgcolor=#E3E3E3
| 433247 ||  || 7 nov 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Brangane || 
|-id=248 bgcolor=#F1F1F1
| 433248 ||  || 11 nov 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=249 bgcolor=#E3E3E3
| 433249 ||  || 23 ago 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=250 bgcolor=#E3E3E3
| 433250 ||  || 3 mar 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=251 bgcolor=#E3E3E3
| 433251 ||  || 19 mai 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=252 bgcolor=#E3E3E3
| 433252 ||  || 18 mar 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=253 bgcolor=#F1F1F1
| 433253 ||  || 8 mai 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=254 bgcolor=#E3E3E3
| 433254 ||  || 3 out 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=255 bgcolor=#E3E3E3
| 433255 ||  || 17 nov 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=256 bgcolor=#E3E3E3
| 433256 ||  || 3 mar 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=257 bgcolor=#F1F1F1
| 433257 ||  || 8 set 1999 || Catalina || CSS || — || 
|-id=258 bgcolor=#E3E3E3
| 433258 ||  || 1 jan 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=259 bgcolor=#E3E3E3
| 433259 ||  || 25 set 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=260 bgcolor=#F1F1F1
| 433260 ||  || 10 jul 2007 || Siding Spring || SSS || Phocaea || 
|-id=261 bgcolor=#E3E3E3
| 433261 ||  || 25 jul 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=262 bgcolor=#E3E3E3
| 433262 ||  || 2 nov 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=263 bgcolor=#E3E3E3
| 433263 ||  || 24 jun 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=264 bgcolor=#E3E3E3
| 433264 ||  || 3 nov 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=265 bgcolor=#F1F1F1
| 433265 ||  || 19 nov 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=266 bgcolor=#E3E3E3
| 433266 ||  || 19 out 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=267 bgcolor=#E3E3E3
| 433267 ||  || 17 dez 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=268 bgcolor=#E3E3E3
| 433268 ||  || 25 mai 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=269 bgcolor=#88F2FF
| 433269 ||  || 18 mar 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=270 bgcolor=#88F2FF
| 433270 ||  || 5 jan 2013 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=271 bgcolor=#88F2FF
| 433271 ||  || 13 out 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Vesta || 
|-id=272 bgcolor=#88F2FF
| 433272 ||  || 10 nov 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Vesta || 
|-id=273 bgcolor=#88F2FF
| 433273 ||  || 10 jan 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Vesta || 
|-id=274 bgcolor=#88F2FF
| 433274 ||  || 20 out 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Vesta || 
|-id=275 bgcolor=#88F2FF
| 433275 ||  || 4 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=276 bgcolor=#88F2FF
| 433276 ||  || 18 jan 2010 || WISE || WISE || Vesta || 
|-id=277 bgcolor=#88F2FF
| 433277 ||  || 8 nov 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Vesta || 
|-id=278 bgcolor=#88F2FF
| 433278 ||  || 20 fev 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=279 bgcolor=#88F2FF
| 433279 ||  || 2 dez 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Vesta || 
|-id=280 bgcolor=#88F2FF
| 433280 ||  || 5 jan 2013 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=281 bgcolor=#88F2FF
| 433281 ||  || 24 set 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Vesta || 
|-id=282 bgcolor=#88F2FF
| 433282 ||  || 30 out 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Vesta || 
|-id=283 bgcolor=#88F2FF
| 433283 ||  || 27 set 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Vesta || 
|-id=284 bgcolor=#88F2FF
| 433284 ||  || 16 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=285 bgcolor=#88F2FF
| 433285 ||  || 12 nov 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Vesta || 
|-id=286 bgcolor=#88F2FF
| 433286 ||  || 24 ago 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=287 bgcolor=#88F2FF
| 433287 ||  || 15 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=288 bgcolor=#88F2FF
| 433288 ||  || 27 set 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Vesta || 
|-id=289 bgcolor=#88F2FF
| 433289 ||  || 17 out 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Vesta || 
|-id=290 bgcolor=#88F2FF
| 433290 ||  || 16 jan 2010 || WISE || WISE || Vesta || 
|-id=291 bgcolor=#88F2FF
| 433291 ||  || 29 set 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Vesta || 
|-id=292 bgcolor=#88F2FF
| 433292 ||  || 29 set 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Vesta || 
|-id=293 bgcolor=#88F2FF
| 433293 ||  || 8 nov 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=294 bgcolor=#88F2FF
| 433294 ||  || 14 set 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=295 bgcolor=#88F2FF
| 433295 ||  || 29 jul 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Vesta || 
|-id=296 bgcolor=#88F2FF
| 433296 ||  || 29 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=297 bgcolor=#88F2FF
| 433297 ||  || 26 out 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Vesta || 
|-id=298 bgcolor=#88F2FF
| 433298 ||  || 1 nov 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=299 bgcolor=#FAFAFA
| 433299 ||  || 22 set 2006 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=300 bgcolor=#FAFAFA
| 433300 ||  || 1 mar 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|}

433301–433400 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 433301 ||  || 3 jul 2008 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=302 bgcolor=#FAFAFA
| 433302 ||  || 5 dez 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=303 bgcolor=#FFD5EA
| 433303 || 2013 NX || 2 jul 2013 || Haleakalā || Pan-STARRS || — || 
|-id=304 bgcolor=#F1F1F1
| 433304 ||  || 13 jan 2011 || Catalina || CSS || Phocaea || 
|-id=305 bgcolor=#F1F1F1
| 433305 ||  || 5 mar 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=306 bgcolor=#E3E3E3
| 433306 ||  || 30 ago 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=307 bgcolor=#FFDAB5
| 433307 ||  || 12 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=308 bgcolor=#FAFAFA
| 433308 ||  || 21 mai 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=309 bgcolor=#F1F1F1
| 433309 ||  || 11 dez 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=310 bgcolor=#E3E3E3
| 433310 ||  || 5 dez 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=311 bgcolor=#FAFAFA
| 433311 ||  || 26 jan 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=312 bgcolor=#FAFAFA
| 433312 ||  || 10 jan 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=313 bgcolor=#FAFAFA
| 433313 ||  || 8 jan 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=314 bgcolor=#FAFAFA
| 433314 ||  || 15 nov 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=315 bgcolor=#E3E3E3
| 433315 ||  || 2 abr 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=316 bgcolor=#FAFAFA
| 433316 ||  || 4 jan 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=317 bgcolor=#FAFAFA
| 433317 ||  || 8 abr 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=318 bgcolor=#FAFAFA
| 433318 ||  || 16 out 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=319 bgcolor=#FAFAFA
| 433319 ||  || 16 set 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=320 bgcolor=#FAFAFA
| 433320 ||  || 3 fev 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=321 bgcolor=#FAFAFA
| 433321 ||  || 8 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=322 bgcolor=#FAFAFA
| 433322 ||  || 7 set 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=323 bgcolor=#FAFAFA
| 433323 ||  || 30 jul 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=324 bgcolor=#FAFAFA
| 433324 ||  || 11 abr 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=325 bgcolor=#F1F1F1
| 433325 ||  || 4 dez 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=326 bgcolor=#E3E3E3
| 433326 ||  || 8 nov 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=327 bgcolor=#FAFAFA
| 433327 ||  || 4 out 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=328 bgcolor=#FAFAFA
| 433328 ||  || 6 dez 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=329 bgcolor=#FAFAFA
| 433329 ||  || 12 mar 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=330 bgcolor=#FAFAFA
| 433330 ||  || 17 jan 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=331 bgcolor=#FAFAFA
| 433331 ||  || 18 ago 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=332 bgcolor=#FAFAFA
| 433332 ||  || 28 jan 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=333 bgcolor=#FAFAFA
| 433333 ||  || 30 jul 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=334 bgcolor=#FAFAFA
| 433334 ||  || 4 set 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=335 bgcolor=#FAFAFA
| 433335 ||  || 16 jan 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=336 bgcolor=#E3E3E3
| 433336 ||  || 23 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=337 bgcolor=#FAFAFA
| 433337 ||  || 25 fev 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Mitidika || 
|-id=338 bgcolor=#FAFAFA
| 433338 ||  || 15 nov 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=339 bgcolor=#FAFAFA
| 433339 ||  || 28 out 2008 || Catalina || CSS || — || 
|-id=340 bgcolor=#FAFAFA
| 433340 ||  || 24 out 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=341 bgcolor=#FAFAFA
| 433341 ||  || 23 jan 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Mitidika || 
|-id=342 bgcolor=#F1F1F1
| 433342 ||  || 14 mar 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=343 bgcolor=#FAFAFA
| 433343 ||  || 25 set 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=344 bgcolor=#F1F1F1
| 433344 ||  || 1 out 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=345 bgcolor=#FAFAFA
| 433345 ||  || 18 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=346 bgcolor=#FAFAFA
| 433346 ||  || 28 abr 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=347 bgcolor=#F1F1F1
| 433347 ||  || 17 ago 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || Phocaea || 
|-id=348 bgcolor=#F1F1F1
| 433348 ||  || 12 set 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=349 bgcolor=#FAFAFA
| 433349 ||  || 27 ago 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=350 bgcolor=#F1F1F1
| 433350 ||  || 18 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=351 bgcolor=#F1F1F1
| 433351 ||  || 10 nov 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=352 bgcolor=#FAFAFA
| 433352 ||  || 19 ago 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=353 bgcolor=#FAFAFA
| 433353 ||  || 19 out 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=354 bgcolor=#F1F1F1
| 433354 ||  || 21 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=355 bgcolor=#FAFAFA
| 433355 ||  || 27 dez 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=356 bgcolor=#FAFAFA
| 433356 ||  || 21 ago 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=357 bgcolor=#F1F1F1
| 433357 ||  || 18 out 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=358 bgcolor=#FAFAFA
| 433358 ||  || 27 jan 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=359 bgcolor=#F1F1F1
| 433359 ||  || 30 jun 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=360 bgcolor=#F1F1F1
| 433360 ||  || 15 out 2001 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=361 bgcolor=#F1F1F1
| 433361 ||  || 17 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=362 bgcolor=#F1F1F1
| 433362 ||  || 9 nov 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=363 bgcolor=#F1F1F1
| 433363 ||  || 3 ago 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=364 bgcolor=#FAFAFA
| 433364 ||  || 15 nov 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=365 bgcolor=#FAFAFA
| 433365 ||  || 15 dez 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || Mitidika || 
|-id=366 bgcolor=#E3E3E3
| 433366 ||  || 25 fev 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=367 bgcolor=#FAFAFA
| 433367 ||  || 15 dez 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=368 bgcolor=#E3E3E3
| 433368 ||  || 9 ago 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=369 bgcolor=#E3E3E3
| 433369 ||  || 19 nov 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=370 bgcolor=#F1F1F1
| 433370 ||  || 23 jan 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || Iannini || 
|-id=371 bgcolor=#F1F1F1
| 433371 ||  || 10 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=372 bgcolor=#F1F1F1
| 433372 ||  || 29 mai 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=373 bgcolor=#F1F1F1
| 433373 ||  || 29 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=374 bgcolor=#FAFAFA
| 433374 ||  || 2 dez 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=375 bgcolor=#E3E3E3
| 433375 ||  || 7 set 2008 || Catalina || CSS || — || 
|-id=376 bgcolor=#F1F1F1
| 433376 ||  || 28 dez 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=377 bgcolor=#F1F1F1
| 433377 ||  || 16 jan 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=378 bgcolor=#FAFAFA
| 433378 ||  || 19 fev 2012 || Catalina || CSS || — || 
|-id=379 bgcolor=#F1F1F1
| 433379 ||  || 5 abr 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Phocaea || 
|-id=380 bgcolor=#FAFAFA
| 433380 ||  || 18 out 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=381 bgcolor=#FAFAFA
| 433381 ||  || 17 out 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=382 bgcolor=#FAFAFA
| 433382 ||  || 16 out 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=383 bgcolor=#FAFAFA
| 433383 ||  || 29 jan 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=384 bgcolor=#FAFAFA
| 433384 ||  || 17 set 2006 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=385 bgcolor=#FAFAFA
| 433385 ||  || 27 jan 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=386 bgcolor=#FAFAFA
| 433386 ||  || 13 out 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=387 bgcolor=#FAFAFA
| 433387 ||  || 3 out 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=388 bgcolor=#E3E3E3
| 433388 ||  || 8 abr 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || Eos || 
|-id=389 bgcolor=#FAFAFA
| 433389 ||  || 2 abr 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=390 bgcolor=#E3E3E3
| 433390 ||  || 7 set 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=391 bgcolor=#FFDAB5
| 433391 ||  || 14 mai 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=392 bgcolor=#F1F1F1
| 433392 ||  || 29 abr 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=393 bgcolor=#E3E3E3
| 433393 ||  || 12 set 2007 || Catalina || CSS || — || 
|-id=394 bgcolor=#F1F1F1
| 433394 ||  || 23 ago 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=395 bgcolor=#F1F1F1
| 433395 ||  || 18 nov 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=396 bgcolor=#F1F1F1
| 433396 ||  || 30 set 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=397 bgcolor=#E3E3E3
| 433397 ||  || 2 jan 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=398 bgcolor=#FAFAFA
| 433398 ||  || 18 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=399 bgcolor=#F1F1F1
| 433399 ||  || 20 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=400 bgcolor=#E3E3E3
| 433400 ||  || 16 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|}

433401–433500 

|-bgcolor=#F1F1F1
| 433401 ||  || 5 nov 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=402 bgcolor=#F1F1F1
| 433402 ||  || 2 dez 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=403 bgcolor=#F1F1F1
| 433403 ||  || 30 mar 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=404 bgcolor=#FAFAFA
| 433404 ||  || 28 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=405 bgcolor=#FAFAFA
| 433405 ||  || 21 abr 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=406 bgcolor=#F1F1F1
| 433406 ||  || 9 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || Eos || 
|-id=407 bgcolor=#FAFAFA
| 433407 ||  || 11 dez 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=408 bgcolor=#F1F1F1
| 433408 ||  || 26 mar 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=409 bgcolor=#E3E3E3
| 433409 ||  || 14 mar 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=410 bgcolor=#E3E3E3
| 433410 ||  || 10 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=411 bgcolor=#FAFAFA
| 433411 ||  || 2 abr 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=412 bgcolor=#FAFAFA
| 433412 ||  || 11 nov 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=413 bgcolor=#FAFAFA
| 433413 ||  || 12 fev 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=414 bgcolor=#FAFAFA
| 433414 ||  || 14 abr 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=415 bgcolor=#F1F1F1
| 433415 ||  || 17 out 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=416 bgcolor=#FAFAFA
| 433416 ||  || 18 ago 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=417 bgcolor=#FAFAFA
| 433417 ||  || 19 out 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=418 bgcolor=#FAFAFA
| 433418 ||  || 27 ago 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=419 bgcolor=#FAFAFA
| 433419 ||  || 25 ago 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=420 bgcolor=#F1F1F1
| 433420 ||  || 3 set 2013 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=421 bgcolor=#E3E3E3
| 433421 ||  || 21 dez 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=422 bgcolor=#FAFAFA
| 433422 ||  || 18 set 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=423 bgcolor=#FAFAFA
| 433423 ||  || 15 mar 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=424 bgcolor=#F1F1F1
| 433424 ||  || 7 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=425 bgcolor=#FAFAFA
| 433425 ||  || 21 jul 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=426 bgcolor=#F1F1F1
| 433426 ||  || 5 jan 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=427 bgcolor=#FAFAFA
| 433427 ||  || 25 mar 2012 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=428 bgcolor=#FAFAFA
| 433428 ||  || 3 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=429 bgcolor=#FAFAFA
| 433429 ||  || 2 out 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=430 bgcolor=#E3E3E3
| 433430 ||  || 29 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=431 bgcolor=#F1F1F1
| 433431 ||  || 9 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=432 bgcolor=#F1F1F1
| 433432 ||  || 27 abr 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=433 bgcolor=#E3E3E3
| 433433 ||  || 2 out 2013 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=434 bgcolor=#FAFAFA
| 433434 ||  || 23 fev 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=435 bgcolor=#F1F1F1
| 433435 ||  || 6 set 2004 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=436 bgcolor=#FAFAFA
| 433436 ||  || 24 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=437 bgcolor=#F1F1F1
| 433437 ||  || 19 nov 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=438 bgcolor=#FAFAFA
| 433438 ||  || 30 mar 2012 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=439 bgcolor=#F1F1F1
| 433439 ||  || 10 dez 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=440 bgcolor=#E3E3E3
| 433440 ||  || 15 fev 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=441 bgcolor=#F1F1F1
| 433441 ||  || 30 out 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=442 bgcolor=#F1F1F1
| 433442 ||  || 6 set 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=443 bgcolor=#FAFAFA
| 433443 ||  || 15 out 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=444 bgcolor=#FAFAFA
| 433444 ||  || 31 mar 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=445 bgcolor=#FAFAFA
| 433445 ||  || 27 nov 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Mitidika || 
|-id=446 bgcolor=#E3E3E3
| 433446 ||  || 12 mar 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=447 bgcolor=#F1F1F1
| 433447 ||  || 11 mar 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=448 bgcolor=#E3E3E3
| 433448 ||  || 21 mar 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=449 bgcolor=#F1F1F1
| 433449 ||  || 9 nov 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=450 bgcolor=#E3E3E3
| 433450 ||  || 18 set 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=451 bgcolor=#FAFAFA
| 433451 ||  || 1 dez 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=452 bgcolor=#F1F1F1
| 433452 ||  || 30 mar 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=453 bgcolor=#F1F1F1
| 433453 ||  || 25 fev 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=454 bgcolor=#E3E3E3
| 433454 ||  || 1 nov 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=455 bgcolor=#E3E3E3
| 433455 ||  || 16 out 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=456 bgcolor=#E3E3E3
| 433456 ||  || 7 set 2002 || Campo Imperatore || CINEOS || Brangane || 
|-id=457 bgcolor=#F1F1F1
| 433457 ||  || 18 dez 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=458 bgcolor=#F1F1F1
| 433458 ||  || 25 out 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=459 bgcolor=#F1F1F1
| 433459 ||  || 13 mar 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=460 bgcolor=#F1F1F1
| 433460 ||  || 8 nov 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=461 bgcolor=#FAFAFA
| 433461 ||  || 5 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=462 bgcolor=#E3E3E3
| 433462 ||  || 31 dez 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=463 bgcolor=#FAFAFA
| 433463 ||  || 21 jun 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=464 bgcolor=#E3E3E3
| 433464 ||  || 25 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=465 bgcolor=#FAFAFA
| 433465 ||  || 15 jan 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=466 bgcolor=#E3E3E3
| 433466 ||  || 9 mai 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=467 bgcolor=#E3E3E3
| 433467 ||  || 2 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=468 bgcolor=#F1F1F1
| 433468 ||  || 18 abr 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=469 bgcolor=#F1F1F1
| 433469 ||  || 30 dez 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=470 bgcolor=#E3E3E3
| 433470 ||  || 14 set 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=471 bgcolor=#F1F1F1
| 433471 ||  || 14 out 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=472 bgcolor=#F1F1F1
| 433472 ||  || 1 abr 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Meliboea || 
|-id=473 bgcolor=#FAFAFA
| 433473 ||  || 26 nov 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=474 bgcolor=#FAFAFA
| 433474 ||  || 24 nov 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Mitidika || 
|-id=475 bgcolor=#E3E3E3
| 433475 ||  || 18 jan 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=476 bgcolor=#F1F1F1
| 433476 ||  || 10 out 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=477 bgcolor=#FAFAFA
| 433477 ||  || 19 dez 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=478 bgcolor=#F1F1F1
| 433478 ||  || 4 nov 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=479 bgcolor=#F1F1F1
| 433479 ||  || 14 out 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=480 bgcolor=#F1F1F1
| 433480 ||  || 14 out 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=481 bgcolor=#F1F1F1
| 433481 ||  || 10 dez 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=482 bgcolor=#F1F1F1
| 433482 ||  || 26 jul 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=483 bgcolor=#F1F1F1
| 433483 ||  || 30 jan 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=484 bgcolor=#E3E3E3
| 433484 ||  || 9 set 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=485 bgcolor=#E3E3E3
| 433485 ||  || 2 fev 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=486 bgcolor=#FAFAFA
| 433486 ||  || 17 mar 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=487 bgcolor=#F1F1F1
| 433487 ||  || 12 mar 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=488 bgcolor=#F1F1F1
| 433488 ||  || 26 mai 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=489 bgcolor=#F1F1F1
| 433489 ||  || 17 abr 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=490 bgcolor=#FAFAFA
| 433490 ||  || 16 nov 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=491 bgcolor=#FAFAFA
| 433491 ||  || 6 dez 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=492 bgcolor=#F1F1F1
| 433492 ||  || 9 out 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=493 bgcolor=#E3E3E3
| 433493 ||  || 9 out 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=494 bgcolor=#E3E3E3
| 433494 ||  || 18 mar 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=495 bgcolor=#E3E3E3
| 433495 ||  || 10 out 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=496 bgcolor=#FAFAFA
| 433496 ||  || 30 ago 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=497 bgcolor=#F1F1F1
| 433497 ||  || 27 jan 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=498 bgcolor=#E3E3E3
| 433498 ||  || 26 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=499 bgcolor=#E3E3E3
| 433499 ||  || 31 out 2008 || Catalina || CSS || Eos || 
|-id=500 bgcolor=#F1F1F1
| 433500 ||  || 7 abr 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|}

433501–433600 

|-bgcolor=#F1F1F1
| 433501 ||  || 29 mar 2011 || Kitt Peak || Spacewatch || Phocaea || 
|-id=502 bgcolor=#F1F1F1
| 433502 ||  || 23 jan 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=503 bgcolor=#FAFAFA
| 433503 ||  || 6 abr 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=504 bgcolor=#F1F1F1
| 433504 ||  || 30 mar 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=505 bgcolor=#F1F1F1
| 433505 ||  || 27 out 2013 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=506 bgcolor=#FAFAFA
| 433506 ||  || 4 set 2000 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=507 bgcolor=#F1F1F1
| 433507 ||  || 1 abr 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=508 bgcolor=#E3E3E3
| 433508 ||  || 18 jul 2012 || Catalina || CSS || Brangane || 
|-id=509 bgcolor=#E3E3E3
| 433509 ||  || 19 jan 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=510 bgcolor=#E3E3E3
| 433510 ||  || 11 out 2007 || Catalina || CSS || — || 
|-id=511 bgcolor=#F1F1F1
| 433511 ||  || 10 fev 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=512 bgcolor=#F1F1F1
| 433512 ||  || 26 nov 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=513 bgcolor=#F1F1F1
| 433513 ||  || 19 mai 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=514 bgcolor=#FAFAFA
| 433514 ||  || 22 nov 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=515 bgcolor=#F1F1F1
| 433515 ||  || 1 out 2000 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=516 bgcolor=#FAFAFA
| 433516 ||  || 8 jun 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=517 bgcolor=#F1F1F1
| 433517 ||  || 20 nov 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=518 bgcolor=#F1F1F1
| 433518 ||  || 11 nov 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=519 bgcolor=#E3E3E3
| 433519 ||  || 17 jun 2010 || WISE || WISE || Brangane || 
|-id=520 bgcolor=#F1F1F1
| 433520 ||  || 24 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=521 bgcolor=#F1F1F1
| 433521 ||  || 9 nov 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Phocaea || 
|-id=522 bgcolor=#E3E3E3
| 433522 ||  || 26 out 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=523 bgcolor=#FAFAFA
| 433523 ||  || 14 mai 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=524 bgcolor=#E3E3E3
| 433524 ||  || 18 dez 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=525 bgcolor=#FAFAFA
| 433525 ||  || 19 set 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=526 bgcolor=#E3E3E3
| 433526 ||  || 10 set 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=527 bgcolor=#E3E3E3
| 433527 ||  || 8 nov 2013 || Catalina || CSS || — || 
|-id=528 bgcolor=#F1F1F1
| 433528 ||  || 25 mai 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=529 bgcolor=#F1F1F1
| 433529 ||  || 2 dez 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=530 bgcolor=#F1F1F1
| 433530 ||  || 23 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=531 bgcolor=#E3E3E3
| 433531 ||  || 3 nov 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=532 bgcolor=#F1F1F1
| 433532 ||  || 25 dez 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=533 bgcolor=#F1F1F1
| 433533 ||  || 22 mai 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=534 bgcolor=#F1F1F1
| 433534 ||  || 13 jul 2004 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=535 bgcolor=#F1F1F1
| 433535 ||  || 27 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=536 bgcolor=#F1F1F1
| 433536 ||  || 7 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=537 bgcolor=#F1F1F1
| 433537 ||  || 6 out 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=538 bgcolor=#F1F1F1
| 433538 ||  || 29 jan 2011 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=539 bgcolor=#E3E3E3
| 433539 ||  || 24 ago 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=540 bgcolor=#F1F1F1
| 433540 ||  || 19 jan 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=541 bgcolor=#E3E3E3
| 433541 ||  || 29 out 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=542 bgcolor=#E3E3E3
| 433542 ||  || 28 jul 2006 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=543 bgcolor=#FAFAFA
| 433543 ||  || 4 out 2013 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=544 bgcolor=#F1F1F1
| 433544 ||  || 2 jan 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=545 bgcolor=#F1F1F1
| 433545 ||  || 24 jan 2006 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=546 bgcolor=#F1F1F1
| 433546 ||  || 13 mar 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=547 bgcolor=#E3E3E3
| 433547 ||  || 25 mai 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=548 bgcolor=#FAFAFA
| 433548 ||  || 26 ago 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=549 bgcolor=#E3E3E3
| 433549 ||  || 1 jan 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=550 bgcolor=#F1F1F1
| 433550 ||  || 8 out 2008 || Catalina || CSS || — || 
|-id=551 bgcolor=#F1F1F1
| 433551 ||  || 25 jul 2008 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=552 bgcolor=#F1F1F1
| 433552 ||  || 21 set 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=553 bgcolor=#F1F1F1
| 433553 ||  || 10 jan 2002 || Campo Imperatore || CINEOS || — || 
|-id=554 bgcolor=#FAFAFA
| 433554 ||  || 21 nov 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=555 bgcolor=#E3E3E3
| 433555 ||  || 18 jan 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=556 bgcolor=#FAFAFA
| 433556 ||  || 9 dez 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=557 bgcolor=#F1F1F1
| 433557 ||  || 24 set 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=558 bgcolor=#F1F1F1
| 433558 ||  || 19 abr 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=559 bgcolor=#F1F1F1
| 433559 ||  || 9 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=560 bgcolor=#F1F1F1
| 433560 ||  || 13 mar 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=561 bgcolor=#FAFAFA
| 433561 ||  || 17 jan 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=562 bgcolor=#F1F1F1
| 433562 ||  || 11 mai 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=563 bgcolor=#E3E3E3
| 433563 ||  || 30 dez 2008 || Catalina || CSS || — || 
|-id=564 bgcolor=#E3E3E3
| 433564 ||  || 11 jan 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=565 bgcolor=#F1F1F1
| 433565 ||  || 18 dez 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Eos || 
|-id=566 bgcolor=#E3E3E3
| 433566 ||  || 10 abr 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=567 bgcolor=#E3E3E3
| 433567 ||  || 13 jan 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=568 bgcolor=#E3E3E3
| 433568 ||  || 15 jun 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=569 bgcolor=#E3E3E3
| 433569 ||  || 9 nov 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=570 bgcolor=#F1F1F1
| 433570 ||  || 7 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=571 bgcolor=#E3E3E3
| 433571 ||  || 11 out 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=572 bgcolor=#E3E3E3
| 433572 ||  || 12 set 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=573 bgcolor=#E3E3E3
| 433573 ||  || 3 mar 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=574 bgcolor=#E3E3E3
| 433574 ||  || 1 jan 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=575 bgcolor=#E3E3E3
| 433575 ||  || 24 fev 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=576 bgcolor=#FAFAFA
| 433576 ||  || 14 set 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=577 bgcolor=#E3E3E3
| 433577 ||  || 19 dez 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=578 bgcolor=#F1F1F1
| 433578 ||  || 18 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=579 bgcolor=#E3E3E3
| 433579 ||  || 21 nov 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=580 bgcolor=#E3E3E3
| 433580 ||  || 15 abr 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=581 bgcolor=#E3E3E3
| 433581 ||  || 2 abr 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=582 bgcolor=#FAFAFA
| 433582 ||  || 14 mai 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=583 bgcolor=#E3E3E3
| 433583 ||  || 4 jan 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=584 bgcolor=#F1F1F1
| 433584 ||  || 11 abr 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=585 bgcolor=#FAFAFA
| 433585 ||  || 13 dez 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=586 bgcolor=#FAFAFA
| 433586 ||  || 3 jul 2005 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=587 bgcolor=#F1F1F1
| 433587 ||  || 31 jan 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=588 bgcolor=#FAFAFA
| 433588 ||  || 28 abr 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=589 bgcolor=#E3E3E3
| 433589 ||  || 26 dez 2013 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=590 bgcolor=#F1F1F1
| 433590 ||  || 20 mai 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=591 bgcolor=#E3E3E3
| 433591 ||  || 4 fev 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=592 bgcolor=#F1F1F1
| 433592 ||  || 20 set 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=593 bgcolor=#E3E3E3
| 433593 ||  || 1 jan 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=594 bgcolor=#E3E3E3
| 433594 ||  || 20 out 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Brangane || 
|-id=595 bgcolor=#E3E3E3
| 433595 ||  || 1 jan 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=596 bgcolor=#F1F1F1
| 433596 ||  || 11 abr 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Phocaea || 
|-id=597 bgcolor=#F1F1F1
| 433597 ||  || 12 dez 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=598 bgcolor=#F1F1F1
| 433598 ||  || 6 mai 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=599 bgcolor=#F1F1F1
| 433599 ||  || 22 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=600 bgcolor=#E3E3E3
| 433600 ||  || 24 fev 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|}

433601–433700 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 433601 ||  || 20 nov 2001 || Socorro || LINEAR || Mitidika || 
|-id=602 bgcolor=#E3E3E3
| 433602 ||  || 16 dez 1993 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=603 bgcolor=#E3E3E3
| 433603 ||  || 19 fev 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=604 bgcolor=#E3E3E3
| 433604 ||  || 21 nov 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=605 bgcolor=#F1F1F1
| 433605 ||  || 25 dez 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=606 bgcolor=#E3E3E3
| 433606 ||  || 17 jan 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=607 bgcolor=#F1F1F1
| 433607 ||  || 20 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=608 bgcolor=#F1F1F1
| 433608 ||  || 12 dez 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=609 bgcolor=#F1F1F1
| 433609 ||  || 23 ago 2008 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=610 bgcolor=#FAFAFA
| 433610 ||  || 17 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=611 bgcolor=#E3E3E3
| 433611 ||  || 22 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Pallas || 
|-id=612 bgcolor=#FAFAFA
| 433612 ||  || 10 dez 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=613 bgcolor=#E3E3E3
| 433613 ||  || 13 abr 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=614 bgcolor=#E3E3E3
| 433614 ||  || 16 mar 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=615 bgcolor=#E3E3E3
| 433615 ||  || 22 out 2012 || Kitt Peak || Spacewatch || Juno || 
|-id=616 bgcolor=#F1F1F1
| 433616 ||  || 4 nov 2013 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=617 bgcolor=#FAFAFA
| 433617 ||  || 27 mar 2012 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=618 bgcolor=#F1F1F1
| 433618 ||  || 18 dez 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=619 bgcolor=#F1F1F1
| 433619 ||  || 13 jan 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=620 bgcolor=#F1F1F1
| 433620 ||  || 3 jun 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=621 bgcolor=#F1F1F1
| 433621 ||  || 6 out 2012 || Catalina || CSS || — || 
|-id=622 bgcolor=#F1F1F1
| 433622 ||  || 16 jan 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=623 bgcolor=#E3E3E3
| 433623 ||  || 19 jan 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=624 bgcolor=#E3E3E3
| 433624 ||  || 4 jul 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=625 bgcolor=#E3E3E3
| 433625 ||  || 17 out 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=626 bgcolor=#F1F1F1
| 433626 ||  || 9 out 2008 || Catalina || CSS || — || 
|-id=627 bgcolor=#E3E3E3
| 433627 ||  || 31 jan 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=628 bgcolor=#F1F1F1
| 433628 ||  || 8 set 2008 || Siding Spring || SSS || Phocaea || 
|-id=629 bgcolor=#FAFAFA
| 433629 ||  || 24 abr 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=630 bgcolor=#E3E3E3
| 433630 ||  || 31 out 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Brangane || 
|-id=631 bgcolor=#E3E3E3
| 433631 ||  || 10 fev 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=632 bgcolor=#E3E3E3
| 433632 ||  || 10 out 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=633 bgcolor=#E3E3E3
| 433633 ||  || 3 nov 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=634 bgcolor=#E3E3E3
| 433634 ||  || 15 out 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Brangane || 
|-id=635 bgcolor=#E3E3E3
| 433635 ||  || 9 abr 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=636 bgcolor=#E3E3E3
| 433636 ||  || 25 set 2006 || Anderson Mesa || LONEOS || Ursula || 
|-id=637 bgcolor=#F1F1F1
| 433637 ||  || 2 out 2008 || Catalina || CSS || — || 
|-id=638 bgcolor=#E3E3E3
| 433638 ||  || 13 set 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=639 bgcolor=#F1F1F1
| 433639 ||  || 20 dez 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=640 bgcolor=#F1F1F1
| 433640 ||  || 11 out 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=641 bgcolor=#E3E3E3
| 433641 ||  || 7 dez 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=642 bgcolor=#F1F1F1
| 433642 ||  || 26 dez 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=643 bgcolor=#FAFAFA
| 433643 ||  || 31 ago 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=644 bgcolor=#F1F1F1
| 433644 ||  || 7 ago 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=645 bgcolor=#F1F1F1
| 433645 ||  || 7 out 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=646 bgcolor=#F1F1F1
| 433646 ||  || 13 jun 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || Phocaea || 
|-id=647 bgcolor=#E3E3E3
| 433647 ||  || 27 abr 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=648 bgcolor=#E3E3E3
| 433648 ||  || 4 fev 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=649 bgcolor=#E3E3E3
| 433649 ||  || 31 jan 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Brangane || 
|-id=650 bgcolor=#E3E3E3
| 433650 ||  || 21 nov 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=651 bgcolor=#F1F1F1
| 433651 ||  || 10 fev 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=652 bgcolor=#FAFAFA
| 433652 ||  || 16 fev 2007 || Catalina || CSS || — || 
|-id=653 bgcolor=#E3E3E3
| 433653 ||  || 27 nov 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=654 bgcolor=#E3E3E3
| 433654 ||  || 20 nov 2007 || Catalina || CSS || Brangane || 
|-id=655 bgcolor=#E3E3E3
| 433655 ||  || 21 set 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=656 bgcolor=#F1F1F1
| 433656 ||  || 8 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=657 bgcolor=#E3E3E3
| 433657 ||  || 11 jun 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=658 bgcolor=#E3E3E3
| 433658 ||  || 24 dez 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Juno || 
|-id=659 bgcolor=#E3E3E3
| 433659 ||  || 20 jan 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=660 bgcolor=#F1F1F1
| 433660 ||  || 17 jun 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=661 bgcolor=#F1F1F1
| 433661 ||  || 21 nov 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=662 bgcolor=#E3E3E3
| 433662 ||  || 1 jan 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=663 bgcolor=#E3E3E3
| 433663 ||  || 17 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=664 bgcolor=#E3E3E3
| 433664 ||  || 16 mar 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=665 bgcolor=#E3E3E3
| 433665 ||  || 23 abr 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=666 bgcolor=#E3E3E3
| 433666 ||  || 3 jan 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=667 bgcolor=#E3E3E3
| 433667 ||  || 8 mar 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=668 bgcolor=#F1F1F1
| 433668 ||  || 19 jan 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=669 bgcolor=#E3E3E3
| 433669 ||  || 27 set 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=670 bgcolor=#88F2FF
| 433670 ||  || 18 jan 2010 || WISE || WISE || Vesta || 
|-id=671 bgcolor=#88F2FF
| 433671 ||  || 28 set 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Vesta || 
|-id=672 bgcolor=#88F2FF
| 433672 ||  || 19 out 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Vesta || 
|-id=673 bgcolor=#E3E3E3
| 433673 ||  || 28 nov 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=674 bgcolor=#88F2FF
| 433674 ||  || 7 ago 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=675 bgcolor=#88F2FF
| 433675 ||  || 27 fev 2014 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=676 bgcolor=#88F2FF
| 433676 ||  || 25 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=677 bgcolor=#88F2FF
| 433677 ||  || 7 set 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Vesta || 
|-id=678 bgcolor=#E3E3E3
| 433678 ||  || 25 set 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=679 bgcolor=#88F2FF
| 433679 ||  || 8 abr 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=680 bgcolor=#E3E3E3
| 433680 ||  || 30 set 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=681 bgcolor=#88F2FF
| 433681 ||  || 8 dez 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=682 bgcolor=#FAFAFA
| 433682 ||  || 18 mar 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=683 bgcolor=#FAFAFA
| 433683 ||  || 30 jan 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=684 bgcolor=#F1F1F1
| 433684 ||  || 13 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=685 bgcolor=#F1F1F1
| 433685 ||  || 29 out 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=686 bgcolor=#F1F1F1
| 433686 ||  || 16 nov 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=687 bgcolor=#F1F1F1
| 433687 ||  || 7 out 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=688 bgcolor=#E3E3E3
| 433688 ||  || 19 dez 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=689 bgcolor=#E3E3E3
| 433689 ||  || 19 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=690 bgcolor=#E3E3E3
| 433690 ||  || 30 nov 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=691 bgcolor=#E3E3E3
| 433691 ||  || 7 set 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=692 bgcolor=#E3E3E3
| 433692 ||  || 14 out 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=693 bgcolor=#FAFAFA
| 433693 ||  || 27 fev 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=694 bgcolor=#F1F1F1
| 433694 ||  || 16 nov 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=695 bgcolor=#F1F1F1
| 433695 ||  || 15 mai 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=696 bgcolor=#FAFAFA
| 433696 ||  || 9 nov 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=697 bgcolor=#E3E3E3
| 433697 ||  || 12 abr 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=698 bgcolor=#E3E3E3
| 433698 ||  || 19 dez 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=699 bgcolor=#FAFAFA
| 433699 ||  || 2 mai 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=700 bgcolor=#E3E3E3
| 433700 ||  || 13 mar 2010 || Catalina || CSS || — || 
|}

433701–433800 

|-bgcolor=#F1F1F1
| 433701 ||  || 23 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=702 bgcolor=#E3E3E3
| 433702 ||  || 11 fev 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=703 bgcolor=#E3E3E3
| 433703 ||  || 9 nov 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=704 bgcolor=#F1F1F1
| 433704 ||  || 3 fev 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=705 bgcolor=#E3E3E3
| 433705 ||  || 9 mar 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=706 bgcolor=#E3E3E3
| 433706 ||  || 25 jan 2007 || Catalina || CSS || Juno || 
|-id=707 bgcolor=#E3E3E3
| 433707 ||  || 22 set 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=708 bgcolor=#E3E3E3
| 433708 ||  || 16 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=709 bgcolor=#E3E3E3
| 433709 ||  || 7 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=710 bgcolor=#E3E3E3
| 433710 ||  || 11 jan 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=711 bgcolor=#FAFAFA
| 433711 ||  || 16 fev 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=712 bgcolor=#FAFAFA
| 433712 ||  || 3 abr 2000 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=713 bgcolor=#FAFAFA
| 433713 ||  || 28 set 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=714 bgcolor=#E3E3E3
| 433714 ||  || 19 dez 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=715 bgcolor=#E3E3E3
| 433715 ||  || 6 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=716 bgcolor=#E3E3E3
| 433716 ||  || 11 jan 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=717 bgcolor=#FAFAFA
| 433717 ||  || 21 dez 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=718 bgcolor=#E3E3E3
| 433718 ||  || 30 out 2008 || Catalina || CSS || — || 
|-id=719 bgcolor=#E3E3E3
| 433719 ||  || 19 dez 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=720 bgcolor=#F1F1F1
| 433720 ||  || 23 fev 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=721 bgcolor=#E3E3E3
| 433721 ||  || 27 abr 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=722 bgcolor=#F1F1F1
| 433722 ||  || 1 dez 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=723 bgcolor=#F1F1F1
| 433723 ||  || 14 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=724 bgcolor=#E3E3E3
| 433724 ||  || 2 nov 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=725 bgcolor=#FAFAFA
| 433725 ||  || 11 jan 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=726 bgcolor=#E3E3E3
| 433726 ||  || 26 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=727 bgcolor=#E3E3E3
| 433727 ||  || 15 jan 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=728 bgcolor=#E3E3E3
| 433728 ||  || 10 out 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=729 bgcolor=#E3E3E3
| 433729 ||  || 14 set 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || Ursula || 
|-id=730 bgcolor=#F1F1F1
| 433730 ||  || 24 abr 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=731 bgcolor=#E3E3E3
| 433731 ||  || 6 nov 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Brangane || 
|-id=732 bgcolor=#F1F1F1
| 433732 ||  || 9 jan 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=733 bgcolor=#FAFAFA
| 433733 ||  || 29 fev 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=734 bgcolor=#F1F1F1
| 433734 ||  || 23 ago 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=735 bgcolor=#FAFAFA
| 433735 ||  || 21 mar 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || Mitidika || 
|-id=736 bgcolor=#FAFAFA
| 433736 ||  || 10 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=737 bgcolor=#E3E3E3
| 433737 ||  || 29 dez 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=738 bgcolor=#E3E3E3
| 433738 ||  || 27 jan 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=739 bgcolor=#F1F1F1
| 433739 ||  || 25 jan 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=740 bgcolor=#FAFAFA
| 433740 ||  || 10 fev 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Mitidika || 
|-id=741 bgcolor=#F1F1F1
| 433741 ||  || 18 abr 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=742 bgcolor=#F1F1F1
| 433742 ||  || 17 fev 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=743 bgcolor=#F1F1F1
| 433743 ||  || 13 fev 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=744 bgcolor=#F1F1F1
| 433744 ||  || 19 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=745 bgcolor=#E3E3E3
| 433745 ||  || 16 fev 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=746 bgcolor=#F1F1F1
| 433746 ||  || 12 dez 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=747 bgcolor=#F1F1F1
| 433747 ||  || 26 jan 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=748 bgcolor=#FAFAFA
| 433748 ||  || 28 jul 2003 || Campo Imperatore || CINEOS || — || 
|-id=749 bgcolor=#FAFAFA
| 433749 ||  || 15 mai 2004 || Campo Imperatore || CINEOS || Mitidika || 
|-id=750 bgcolor=#F1F1F1
| 433750 ||  || 24 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=751 bgcolor=#F1F1F1
| 433751 ||  || 25 jan 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=752 bgcolor=#F1F1F1
| 433752 ||  || 11 nov 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=753 bgcolor=#F1F1F1
| 433753 ||  || 2 abr 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=754 bgcolor=#F1F1F1
| 433754 ||  || 24 out 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=755 bgcolor=#F1F1F1
| 433755 ||  || 2 dez 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=756 bgcolor=#FAFAFA
| 433756 ||  || 25 fev 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=757 bgcolor=#E3E3E3
| 433757 ||  || 16 out 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=758 bgcolor=#E3E3E3
| 433758 ||  || 7 nov 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=759 bgcolor=#E3E3E3
| 433759 ||  || 10 ago 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=760 bgcolor=#E3E3E3
| 433760 ||  || 4 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=761 bgcolor=#F1F1F1
| 433761 ||  || 8 fev 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=762 bgcolor=#FAFAFA
| 433762 ||  || 15 mar 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=763 bgcolor=#FAFAFA
| 433763 ||  || 23 out 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=764 bgcolor=#E3E3E3
| 433764 ||  || 19 nov 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=765 bgcolor=#FAFAFA
| 433765 ||  || 27 set 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=766 bgcolor=#FAFAFA
| 433766 ||  || 9 fev 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=767 bgcolor=#F1F1F1
| 433767 ||  || 20 mar 2007 || Catalina || CSS || — || 
|-id=768 bgcolor=#E3E3E3
| 433768 ||  || 7 out 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=769 bgcolor=#F1F1F1
| 433769 ||  || 29 dez 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=770 bgcolor=#FAFAFA
| 433770 ||  || 11 fev 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=771 bgcolor=#E3E3E3
| 433771 ||  || 1 dez 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=772 bgcolor=#E3E3E3
| 433772 ||  || 3 nov 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=773 bgcolor=#F1F1F1
| 433773 ||  || 21 nov 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=774 bgcolor=#FAFAFA
| 433774 ||  || 14 out 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=775 bgcolor=#F1F1F1
| 433775 ||  || 30 dez 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=776 bgcolor=#E3E3E3
| 433776 ||  || 25 jun 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=777 bgcolor=#E3E3E3
| 433777 ||  || 30 jan 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || Ursula || 
|-id=778 bgcolor=#FAFAFA
| 433778 ||  || 17 mar 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=779 bgcolor=#F1F1F1
| 433779 ||  || 4 mar 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=780 bgcolor=#E3E3E3
| 433780 ||  || 14 fev 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=781 bgcolor=#F1F1F1
| 433781 ||  || 28 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=782 bgcolor=#F1F1F1
| 433782 ||  || 13 fev 2010 || WISE || WISE || Phocaea || 
|-id=783 bgcolor=#E3E3E3
| 433783 ||  || 1 dez 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=784 bgcolor=#F1F1F1
| 433784 ||  || 21 fev 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=785 bgcolor=#FAFAFA
| 433785 ||  || 16 dez 2007 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=786 bgcolor=#FAFAFA
| 433786 ||  || 17 mar 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Flora || 
|-id=787 bgcolor=#E3E3E3
| 433787 ||  || 17 fev 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=788 bgcolor=#E3E3E3
| 433788 ||  || 18 jan 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=789 bgcolor=#E3E3E3
| 433789 ||  || 26 jan 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=790 bgcolor=#FAFAFA
| 433790 ||  || 3 mar 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=791 bgcolor=#F1F1F1
| 433791 ||  || 15 out 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Themis || 
|-id=792 bgcolor=#E3E3E3
| 433792 ||  || 2 out 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=793 bgcolor=#FAFAFA
| 433793 ||  || 17 nov 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=794 bgcolor=#E3E3E3
| 433794 ||  || 3 mar 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=795 bgcolor=#F1F1F1
| 433795 ||  || 13 dez 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=796 bgcolor=#FAFAFA
| 433796 ||  || 3 dez 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=797 bgcolor=#E3E3E3
| 433797 ||  || 25 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=798 bgcolor=#F1F1F1
| 433798 ||  || 22 dez 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=799 bgcolor=#E3E3E3
| 433799 ||  || 12 fev 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=800 bgcolor=#FAFAFA
| 433800 ||  || 30 jan 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|}

433801–433900 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 433801 ||  || 15 jan 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=802 bgcolor=#E3E3E3
| 433802 ||  || 19 dez 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=803 bgcolor=#F1F1F1
| 433803 ||  || 12 mai 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=804 bgcolor=#FAFAFA
| 433804 ||  || 10 jan 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=805 bgcolor=#E3E3E3
| 433805 ||  || 20 dez 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=806 bgcolor=#E3E3E3
| 433806 ||  || 6 mai 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=807 bgcolor=#FAFAFA
| 433807 ||  || 8 fev 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=808 bgcolor=#FAFAFA
| 433808 ||  || 21 dez 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=809 bgcolor=#FAFAFA
| 433809 ||  || 18 mar 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=810 bgcolor=#E3E3E3
| 433810 ||  || 16 fev 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=811 bgcolor=#F1F1F1
| 433811 ||  || 26 out 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=812 bgcolor=#E3E3E3
| 433812 ||  || 10 set 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=813 bgcolor=#E3E3E3
| 433813 ||  || 13 fev 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=814 bgcolor=#FAFAFA
| 433814 ||  || 12 abr 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=815 bgcolor=#FAFAFA
| 433815 ||  || 31 out 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=816 bgcolor=#E3E3E3
| 433816 ||  || 2 set 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=817 bgcolor=#F1F1F1
| 433817 ||  || 24 nov 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=818 bgcolor=#F1F1F1
| 433818 ||  || 15 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=819 bgcolor=#E3E3E3
| 433819 ||  || 24 ago 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=820 bgcolor=#E3E3E3
| 433820 ||  || 2 jan 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=821 bgcolor=#FAFAFA
| 433821 ||  || 12 dez 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=822 bgcolor=#F1F1F1
| 433822 ||  || 17 fev 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=823 bgcolor=#E3E3E3
| 433823 ||  || 18 fev 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=824 bgcolor=#E3E3E3
| 433824 ||  || 4 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=825 bgcolor=#FAFAFA
| 433825 ||  || 5 mar 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=826 bgcolor=#FAFAFA
| 433826 ||  || 16 mar 2004 || Campo Imperatore || CINEOS || — || 
|-id=827 bgcolor=#E3E3E3
| 433827 ||  || 31 dez 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=828 bgcolor=#F1F1F1
| 433828 ||  || 10 jun 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=829 bgcolor=#F1F1F1
| 433829 ||  || 1 dez 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=830 bgcolor=#F1F1F1
| 433830 ||  || 29 nov 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=831 bgcolor=#F1F1F1
| 433831 ||  || 11 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || Henan || 
|-id=832 bgcolor=#E3E3E3
| 433832 ||  || 21 dez 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=833 bgcolor=#E3E3E3
| 433833 ||  || 28 jun 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=834 bgcolor=#E3E3E3
| 433834 ||  || 18 dez 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=835 bgcolor=#E3E3E3
| 433835 ||  || 9 nov 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=836 bgcolor=#F1F1F1
| 433836 ||  || 21 mai 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=837 bgcolor=#E3E3E3
| 433837 ||  || 9 mar 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=838 bgcolor=#FAFAFA
| 433838 ||  || 3 mar 2000 || Socorro || LINEAR || Mitidika || 
|-id=839 bgcolor=#E3E3E3
| 433839 ||  || 27 fev 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=840 bgcolor=#FAFAFA
| 433840 ||  || 14 fev 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || Mitidika || 
|-id=841 bgcolor=#F1F1F1
| 433841 ||  || 27 jan 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=842 bgcolor=#F1F1F1
| 433842 ||  || 2 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=843 bgcolor=#E3E3E3
| 433843 ||  || 14 mai 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=844 bgcolor=#E3E3E3
| 433844 ||  || 24 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=845 bgcolor=#E3E3E3
| 433845 ||  || 15 jan 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=846 bgcolor=#F1F1F1
| 433846 ||  || 11 abr 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=847 bgcolor=#F1F1F1
| 433847 ||  || 27 jan 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=848 bgcolor=#E3E3E3
| 433848 ||  || 1 abr 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=849 bgcolor=#F1F1F1
| 433849 ||  || 7 set 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Themis || 
|-id=850 bgcolor=#F1F1F1
| 433850 ||  || 27 jan 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=851 bgcolor=#E3E3E3
| 433851 ||  || 23 nov 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=852 bgcolor=#E3E3E3
| 433852 ||  || 2 jun 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=853 bgcolor=#E3E3E3
| 433853 ||  || 20 nov 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=854 bgcolor=#E3E3E3
| 433854 ||  || 29 jan 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=855 bgcolor=#F1F1F1
| 433855 ||  || 27 fev 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=856 bgcolor=#F1F1F1
| 433856 ||  || 12 mar 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=857 bgcolor=#E3E3E3
| 433857 ||  || 11 fev 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=858 bgcolor=#FAFAFA
| 433858 ||  || 23 mar 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=859 bgcolor=#E3E3E3
| 433859 ||  || 19 fev 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=860 bgcolor=#F1F1F1
| 433860 ||  || 22 jan 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=861 bgcolor=#E3E3E3
| 433861 ||  || 15 mar 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=862 bgcolor=#E3E3E3
| 433862 ||  || 4 out 2007 || Catalina || CSS || — || 
|-id=863 bgcolor=#FAFAFA
| 433863 ||  || 22 dez 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=864 bgcolor=#F1F1F1
| 433864 ||  || 9 set 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=865 bgcolor=#F1F1F1
| 433865 ||  || 12 dez 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=866 bgcolor=#FAFAFA
| 433866 ||  || 29 mar 1997 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=867 bgcolor=#F1F1F1
| 433867 ||  || 23 mai 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=868 bgcolor=#F1F1F1
| 433868 ||  || 28 fev 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=869 bgcolor=#E3E3E3
| 433869 ||  || 13 fev 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=870 bgcolor=#F1F1F1
| 433870 ||  || 9 ago 2013 || Kitt Peak || Spacewatch || Phocaea || 
|-id=871 bgcolor=#FAFAFA
| 433871 ||  || 21 out 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=872 bgcolor=#FAFAFA
| 433872 ||  || 9 dez 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=873 bgcolor=#BDFFBD
| 433873 ||  || 3 jun 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=874 bgcolor=#E3E3E3
| 433874 ||  || 1 mai 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=875 bgcolor=#F1F1F1
| 433875 ||  || 22 abr 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=876 bgcolor=#FAFAFA
| 433876 ||  || 15 nov 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=877 bgcolor=#E3E3E3
| 433877 ||  || 10 set 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=878 bgcolor=#F1F1F1
| 433878 ||  || 7 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=879 bgcolor=#F1F1F1
| 433879 ||  || 3 mar 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=880 bgcolor=#F1F1F1
| 433880 ||  || 18 dez 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=881 bgcolor=#FAFAFA
| 433881 ||  || 31 out 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=882 bgcolor=#F1F1F1
| 433882 ||  || 15 out 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=883 bgcolor=#E3E3E3
| 433883 ||  || 31 jan 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=884 bgcolor=#E3E3E3
| 433884 ||  || 9 fev 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=885 bgcolor=#F1F1F1
| 433885 ||  || 3 nov 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=886 bgcolor=#FAFAFA
| 433886 ||  || 17 out 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Mitidika || 
|-id=887 bgcolor=#F1F1F1
| 433887 ||  || 6 dez 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=888 bgcolor=#E3E3E3
| 433888 ||  || 4 jun 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=889 bgcolor=#FAFAFA
| 433889 ||  || 11 dez 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=890 bgcolor=#F1F1F1
| 433890 ||  || 24 dez 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=891 bgcolor=#E3E3E3
| 433891 ||  || 8 mar 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=892 bgcolor=#F1F1F1
| 433892 ||  || 22 jan 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=893 bgcolor=#F1F1F1
| 433893 ||  || 2 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=894 bgcolor=#E3E3E3
| 433894 ||  || 9 mar 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=895 bgcolor=#FAFAFA
| 433895 ||  || 5 abr 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=896 bgcolor=#F1F1F1
| 433896 ||  || 13 mar 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=897 bgcolor=#E3E3E3
| 433897 ||  || 17 mar 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=898 bgcolor=#F1F1F1
| 433898 ||  || 14 dez 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=899 bgcolor=#E3E3E3
| 433899 ||  || 9 mar 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=900 bgcolor=#E3E3E3
| 433900 ||  || 11 fev 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|}

433901–434000 

|-bgcolor=#F1F1F1
| 433901 ||  || 12 mar 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=902 bgcolor=#F1F1F1
| 433902 ||  || 4 nov 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=903 bgcolor=#E3E3E3
| 433903 ||  || 5 dez 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=904 bgcolor=#E3E3E3
| 433904 ||  || 1 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=905 bgcolor=#F1F1F1
| 433905 ||  || 27 jan 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=906 bgcolor=#F1F1F1
| 433906 ||  || 18 dez 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Hanna || 
|-id=907 bgcolor=#F1F1F1
| 433907 ||  || 24 abr 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=908 bgcolor=#FAFAFA
| 433908 ||  || 9 ago 2013 || Catalina || CSS || — || 
|-id=909 bgcolor=#E3E3E3
| 433909 ||  || 11 out 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=910 bgcolor=#E3E3E3
| 433910 ||  || 2 fev 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=911 bgcolor=#F1F1F1
| 433911 ||  || 18 out 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=912 bgcolor=#FAFAFA
| 433912 ||  || 16 jan 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=913 bgcolor=#F1F1F1
| 433913 ||  || 22 jul 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=914 bgcolor=#F1F1F1
| 433914 ||  || 22 nov 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=915 bgcolor=#E3E3E3
| 433915 ||  || 12 fev 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=916 bgcolor=#FAFAFA
| 433916 ||  || 2 fev 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=917 bgcolor=#E3E3E3
| 433917 ||  || 12 set 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=918 bgcolor=#FAFAFA
| 433918 ||  || 26 abr 1993 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=919 bgcolor=#E3E3E3
| 433919 ||  || 17 jun 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=920 bgcolor=#E3E3E3
| 433920 ||  || 2 out 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=921 bgcolor=#E3E3E3
| 433921 ||  || 6 jul 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=922 bgcolor=#FAFAFA
| 433922 ||  || 1 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=923 bgcolor=#F1F1F1
| 433923 ||  || 20 fev 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=924 bgcolor=#F1F1F1
| 433924 ||  || 24 dez 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=925 bgcolor=#FAFAFA
| 433925 ||  || 2 set 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=926 bgcolor=#F1F1F1
| 433926 ||  || 20 fev 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=927 bgcolor=#E3E3E3
| 433927 ||  || 17 fev 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=928 bgcolor=#FAFAFA
| 433928 ||  || 29 fev 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=929 bgcolor=#F1F1F1
| 433929 ||  || 26 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=930 bgcolor=#FAFAFA
| 433930 ||  || 15 mar 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=931 bgcolor=#E3E3E3
| 433931 ||  || 5 out 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=932 bgcolor=#E3E3E3
| 433932 ||  || 24 ago 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=933 bgcolor=#E3E3E3
| 433933 ||  || 4 mai 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=934 bgcolor=#F1F1F1
| 433934 ||  || 14 fev 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=935 bgcolor=#F1F1F1
| 433935 ||  || 10 mar 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=936 bgcolor=#E3E3E3
| 433936 ||  || 16 fev 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=937 bgcolor=#E3E3E3
| 433937 || 4216 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=938 bgcolor=#FAFAFA
| 433938 ||  || 29 out 1994 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=939 bgcolor=#FFD5EA
| 433939 ||  || 25 fev 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=940 bgcolor=#FFDAB5
| 433940 ||  || 18 ago 1995 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=941 bgcolor=#E3E3E3
| 433941 ||  || 17 set 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=942 bgcolor=#F1F1F1
| 433942 ||  || 18 set 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=943 bgcolor=#F1F1F1
| 433943 ||  || 25 set 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=944 bgcolor=#FAFAFA
| 433944 ||  || 29 set 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=945 bgcolor=#F1F1F1
| 433945 ||  || 20 set 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=946 bgcolor=#F1F1F1
| 433946 ||  || 16 out 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=947 bgcolor=#E3E3E3
| 433947 ||  || 17 out 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=948 bgcolor=#FAFAFA
| 433948 ||  || 12 jan 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=949 bgcolor=#FFDAB5
| 433949 ||  || 17 jun 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=950 bgcolor=#F1F1F1
| 433950 ||  || 29 abr 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=951 bgcolor=#F1F1F1
| 433951 ||  || 30 abr 1997 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=952 bgcolor=#E3E3E3
| 433952 ||  || 23 nov 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=953 bgcolor=#FFD5EA
| 433953 ||  || 4 dez 1997 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=954 bgcolor=#F1F1F1
| 433954 ||  || 20 abr 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=955 bgcolor=#FAFAFA
| 433955 ||  || 13 set 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=956 bgcolor=#F1F1F1
| 433956 ||  || 26 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=957 bgcolor=#FAFAFA
| 433957 ||  || 10 nov 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=958 bgcolor=#E3E3E3
| 433958 ||  || 14 nov 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=959 bgcolor=#FFDAB5
| 433959 ||  || 22 mar 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=960 bgcolor=#FFD5EA
| 433960 ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=961 bgcolor=#FFDAB5
| 433961 ||  || 13 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=962 bgcolor=#E3E3E3
| 433962 ||  || 8 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=963 bgcolor=#F1F1F1
| 433963 ||  || 8 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=964 bgcolor=#F1F1F1
| 433964 ||  || 14 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=965 bgcolor=#FFDAB5
| 433965 ||  || 15 jun 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=966 bgcolor=#F1F1F1
| 433966 ||  || 4 out 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=967 bgcolor=#F1F1F1
| 433967 ||  || 4 out 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=968 bgcolor=#F1F1F1
| 433968 ||  || 6 out 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=969 bgcolor=#E3E3E3
| 433969 ||  || 10 out 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=970 bgcolor=#FAFAFA
| 433970 ||  || 4 out 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=971 bgcolor=#FAFAFA
| 433971 ||  || 6 out 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=972 bgcolor=#F1F1F1
| 433972 ||  || 7 out 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=973 bgcolor=#F1F1F1
| 433973 ||  || 15 out 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=974 bgcolor=#F1F1F1
| 433974 ||  || 13 out 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=975 bgcolor=#F1F1F1
| 433975 ||  || 12 out 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=976 bgcolor=#F1F1F1
| 433976 ||  || 29 out 1999 || Catalina || CSS || — || 
|-id=977 bgcolor=#F1F1F1
| 433977 ||  || 3 out 1999 || Catalina || CSS || — || 
|-id=978 bgcolor=#F1F1F1
| 433978 ||  || 9 out 1999 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=979 bgcolor=#F1F1F1
| 433979 ||  || 4 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=980 bgcolor=#F1F1F1
| 433980 ||  || 4 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=981 bgcolor=#F1F1F1
| 433981 ||  || 10 nov 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=982 bgcolor=#F1F1F1
| 433982 ||  || 9 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=983 bgcolor=#F1F1F1
| 433983 ||  || 14 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=984 bgcolor=#F1F1F1
| 433984 ||  || 12 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=985 bgcolor=#F1F1F1
| 433985 ||  || 2 dez 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=986 bgcolor=#FFDAB5
| 433986 ||  || 8 out 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=987 bgcolor=#F1F1F1
| 433987 ||  || 12 dez 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=988 bgcolor=#FAFAFA
| 433988 ||  || 9 dez 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=989 bgcolor=#88F2FF
| 433989 ||  || 6 jan 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=990 bgcolor=#FAFAFA
| 433990 ||  || 11 fev 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=991 bgcolor=#FAFAFA
| 433991 ||  || 27 mar 2000 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=992 bgcolor=#FFD5EA
| 433992 ||  || 30 abr 2000 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=993 bgcolor=#F1F1F1
| 433993 ||  || 8 jun 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=994 bgcolor=#E3E3E3
| 433994 ||  || 26 ago 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=995 bgcolor=#E3E3E3
| 433995 ||  || 4 set 2000 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=996 bgcolor=#F1F1F1
| 433996 ||  || 23 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=997 bgcolor=#FFDAB5
| 433997 ||  || 23 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=998 bgcolor=#E3E3E3
| 433998 ||  || 23 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=999 bgcolor=#F1F1F1
| 433999 ||  || 24 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=000 bgcolor=#F1F1F1
| 434000 ||  || 27 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|}

Ligações externas 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (430001)–(435000) (IAU Minor Planet Center)

433